Boletus znamená v češtině hřib. V rámci mykologické nomenklatury nabývá dvou významů:
 Boletus (rod) – rod hřibovitých hub, česky „hřib“
 Boletus (sekce) – sekce rodu hřib (Boletus), též nazývaná Edules, dříve česky „bělohřiby“